2 Berliński Pułk Zmechanizowany – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych PRL
 2 Giżycki Pułk Zmechanizowany – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych RP okresu transformacji ustrojowej